1961 Голяма награда на Белгия е 10-о за Голямата награда на Белгия и трети кръг от сезон 1961 във Формула 1, провежда се на 18 юни 1961 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия